Korinj je ime več naselij:
 Mali Korinj
 Veliki Korinj
 Korinj, Ivančna Gorica